Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier III, se dispute du 12 au .

Conchita Martínez remporte le simple dames. En finale, elle bat Karina Habšudová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Sopot
Sport en Pologne en 1999
Tennis en juillet 1999